Bastuskäret  kan syfta på:

Finland 

 Bastuskär (vid Pohjaranta, Sastmola), Satakunta, 
 Bastuskär (Skarvörarna, Sastmola), Satakunta,  (12 ha)
 Bastuskär, Euraåminne, Satakunta,  (80 ha)

Sverige 

 Bastuskäret (Robertsfors), ö, Västerbottens län,

Se även
Bastuskäret